Звукосниматель — устройство, предназначенное для снятия акустического сигнала с колеблющегося предмета (иглы электрофона или струны электрогитары) и преобразования его в электрический сигнал:
 Звукосниматель электрогитары
 Сингл
 Хамбакер
 Звукосниматель — узел электрофона, электропроигрывателя, или радиолы, состоит из тонарма и пьезоэлектрической или магнитной головки звукоснимателя, преобразует колебания иглы электрофона, находящейся на движущейся звуковой дорожке грампластинки в электрический сигнал.

Излучатели и приёмники звука